Meerssen (plaats), een plaats in Nederlands Limburg;
 Meerssen (gemeente), de gemeente waarin de plaats is gelegen.